Kyphosichthys grandei — викопний вид променеперих риб інфракласу Кісткові ганоїди (Holostei). Риба існувала у середині тріасового періоду (247–242 млн років тому). Скам'янілості виду знайдені у відкладеннях аргіліту у формуванні Гуанлінь у провінції Юньнань у Китаї. Вид описаний по рештках добре збереженому цілому скелету (голотип IVPP V10108).

Назва Kyphosichthys перекладається з грецької мови як «вигнута риба». Назва дана через форму тіла риби: вона мала великий арочний горб між головою та спинним плавцем. Голотип сягає завдовжки 96 мм. Спинний та анальні плавці зміщені дуже до заду тіла. Черевні плавці набагато менші, ніж грудні плавці. Роздвоєний хвостовий плавець є напівгетероцеркальним.

Філогенія

Посилання 
 G. -H. Xu and F. -X. Wu. 2012. A deep-bodied ginglymodian fish from the Middle Triassic of eastern Yunnan Province, China, and the phylogeny of lower neopterygians. Chinese Science Bulletin 57(1):111-118
 

†
Викопні риби
Риби тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2011